William Lithgow ist der Name folgender Personen:

* William Lithgow (Schriftsteller) (1582/1583–1645), schottischer Reisender, Schriftsteller und angeblicher Spion
 William Lithgow (Richter) (1715–1798), amerikanischer Richter
 William Lithgow (Kolonialbeamter) (1784–1864), schottischer Geistlicher und Kolonialbeamter
 William Lithgow (Industrieller) (* 1934), schottischer Industrieller